François Maspero (1932-2015) – scrittore e traduttore francese
 Gaston Maspero (1846-1916) – egittologo francese
 Giacomo Maspero (1992) – cestista italiano
 Henri Maspero (1882-1945) – orientalista francese
 Paolo Maspero (1811-1896) – medico e letterato italiano
 Riccardo Maspero (1970) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano